91:an, que l'on pourrait traduire par « matricule 91 » en suédois, peut faire référence à :
 91:an Karlsson, personnage et série de bande dessinée suédoise créés en 1932 par Rudolf Petersson ;
 91:an, magazine suédois de bande dessinée inspiré de la bande dessinée homonyme ;
 plusieurs films mettant en scène le personnage de bande dessinée, dont :
 91:an Karlsson. « Hela Sveriges lilla beväringsman », réalisé par  et sorti en 1946 ; 
 91:an Karlssons permis, réalisé par   et  et sorti en 1947 ; 
 91:an Karlsson slår knock out, réalisé par  et sorti en 1957 ; 
 91:an Karlsson muckar (tror han), réalisé par  et sorti en 1959 ; 
 91:an och generalernas fnatt, réalisé par  et sorti en 1977.